New England-orkanen kan syfta på:

New England-orkanen 1815
New England-orkanen 1938
New England-orkanen 1940